Dan Zamfirescu ist der Name folgender Personen:

* Dan Zamfirescu (Schriftsteller) (* 1933), rumänischer Schriftsteller
 Dan Dumitru Zamfirescu (* 1953), rumänischer Politiker